Le nom de Borawskie peut faire référence à :
Borawskie (Varmie-Mazurie), dans la voïvodie de Varmie-Mazurie, au nord-est de la Pologne
Borawskie (Przytuły), dans la voïvodie de Podlachie, au nord-est de la Pologne
Borawskie (Jedwabne), dans la voïvodie de Podlachie, au nord-est de la Pologne
Ou encore :
Borawskie-Awissa, dans la voïvodie de Podlachie, au nord-est de la Pologne
Borawskie-Awissa-Kolonia, dans la voïvodie de Podlachie, au nord-est de la Pologne
Borawskie Małe, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie, au nord-est de la Pologne